Кристофер Айер (; 17 апреля 1998, Релинген, Норвегия) — норвежский футболист, центральный защитник английского клуба «Брентфорд» и сборной Норвегии.

Карьера 
Кристофер Айер — воспитанник футбольного клуба «Лиллестрём». В 2014 году начал профессиональную карьеру в клубе «Старт». 17 февраля 2016 года подписал четырёхлетний контракт с шотландским клубом «Селтик», за который начал выступать с сезона 2016/17.

21 июля 2021 года перешёл в английский клуб «Брентфорд», подписав пятилетний контракт.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте «Селтика» 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Брентфорд»